Журбинецька сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Журбинецька сільська рада — Вінницька область, Козятинський район
 Журбинецька сільська рада — Житомирська область, Бердичівський район